Heiligers ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Heiligers (1909–1975), niederländischer Montfortaner-Pater und Generalsuperior
 David Heiligers (* 1984), deutscher Dramaturg